Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Pingguo 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shao-Yuan Kao e Yi-Jing Zhao che hanno battuto in finale Chen Liang e Ran Tian 3-6, 7-63, [10-7].

Teste di serie 

 Wan-Ting Liu /  Sheng-Nan Sun (primo turno)
 Chin-Wei Chan /  Wen-Hsin Hsu (quarti di finale)

 Chen Liang /  Ran Tian (finale)
 Shao-Yuan Kao /  Yi-Jing Zhao (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Pingguo 2012